Йосиф Андонов () е български лекар, общественик и политик.

Биография 
Андонов е роден в 1900 година в Куманово, тогава в Османската империя. По майчина линия принадлежи към големия български щипски род Кюлюмови. Племенник е на солунския търговец от Щип Панчо Кюлюмов. Става лекар. При разгрома на Кралска Югославия през април 1941 година, влиза в Българския акционен комитет в Куманово и става негов подпредседател. След установяването на българска власт във Вардарска Македония, Андонов става кмет на Куманово, като поема този пост от Милан Гоцев..

След установяването на комунистическа власт във Вардарска Македония, е осъден на смърт на 14 януари 1945 година от военен съд като „голям привърженик на великобългарската кауза“ и екзекутиран в така нареченото Кумановско клане.

Родословие

Бележки 

Български политици от Македония
Български кметове на селища, били под българска власт
Българи в Югославия
Жертви на комунистическия режим в Югославия
Български лекари от Македония
Кметове на Куманово
Родени в Куманово
Починали в Куманово
Дейци на Българските акционни комитети